Ел Сеноте има више значења:

 Ел Сеноте (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сеноте (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сеноте, Ла Естреља (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику